Courdemanche, település Franciaországban, Aisne megyében
Courdemanche, település Franciaországban, Haute-Saône megyében